Demirtaş, Timürtaş, Temurtaş, Timurtash, Temür Taş, Temür Tash...
En turc : Demirtaş (de demir, fer et taş, pierre soit pierre de fer, bloc de fer) entre dans le nom de plusieurs personnages

Personnages 
 Husâm ad-Dîn Temür Tash (Husameddin Timurtaş) (1122-1152) émir artukide d'Alep puis de Mayyâfâriqîn (Silvan) fils de l'artukide Il Ghazi ibn Ortoq ;
 Timurtaş Noyan (1319-1327) émir chupanide fils rebelle de l’émir Chupan (Çoban) ;
 Kara Timurtaş (Timurtaş Paşa/Pasha) commandant en chef des armées des sultans ottomans Murad I (1360-1389) et Bayezid I (1389-1403)
 Tash-Temür (1394), fils de Hasan Beg, khan de la Horde Blanche (Voir Horde d'or). ;
 Nurettin Demirtaş (1972), homme politique turc ;
 Selahattin Demirtaş (1973), homme politique turc ;
 Soner Demirtas, lutteur turc ;
 Ünal Demirtaş, député turc ;
 Christian Demirtas (1984), footballeur allemand

Toponymes

Demirtaş agglomération du district de Gerger dans la province d'Adıyaman
 Demirtaş agglomération du district de Kalecik dans la province d'Ankara
 Demirtaş agglomération du district d'Alanya dans la province de Antalya
 Demirtaş agglomération du district d'Osmangazi dans la province de Bursa 
 Barrage de Demirtaş sur la rivière qui arrose Demirtaş
 Demirtaş agglomération du district de Pınarbaşı dans la province de Kastamonu
 Demirtaş agglomération du district de Karakoçan dans la province d'Elâzığ
 Demirtaş agglomération du district d'Oltu dans la province d'Erzurum
 Demirtaş agglomération du district d'İmranlı dans la province de Sivas
 Demirtaş agglomération du district d'Erbaa dans la province de Tokat
 Demirtaş agglomération du district d'Akçaabat dans la province de Trabzon